Singelloop (niederländisch für „Kanallauf“) ist der Name mehrerer Laufveranstaltungen in den Niederlanden. Die bekanntesten sind:

 Singelloop Utrecht (10 km)
 Bredase Singelloop (Halbmarathon)